Mazouz ist der Name von:

 David Mazouz (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Rebecca Mazouz, US-amerikanische Schauspielerin
 Sarah Myriam Mazouz (* 1987), gabunische Judoka kanadischer Herkunft
 Niels Gottschalk-Mazouz (1967–2019), deutscher Philosoph und Physiker